Geografia: diversos estanys del Pirineu:
 Estanh Gelat de Colomèrs
 Estany Gelat (Comalesbienes) Estany Gelat de Colieto Estany Gelat de Comaloforno Estany Gelat de Saboredo'''

Vegeu també 
 Estanys Gelats